Нокс — может означать:

 Нокс (каз. Нөкіс) — один из племён родов Казахстана.
 Нокс — транслитерация латинского слова nox означающая — тьма, мрак и ночь.
 Нокс — в римской мифологии богиня ночи (аналог греческой Нюкты)
 Нокс — фрегаты ВМФ США.

Топоним 
 
 Нокс — наиболее южный атолл в цепи Ратак (Маршалловы Острова).
 Форт-Нокс — сокровищница США, названа в честь Генри Нокса.

Фамилия 
 Нокс, Александер (1907—1995) — канадский актёр и писатель.
 Нокс, Альфред (1870—1964) — британский генерал, глава британской миссии на Востоке России во время Гражданской войны в России.
 Нокс, Бадди (1933—1999) — американский певец и исполнитель.
 Нокс, Генри (1750—1806) — военачальник и первый военный министр США.
 Нокс, Дебора (род. 1968) — шотландская кёрлингистка, олимпийская чемпионка.
 Нокс, Джеймс Роберт (1914—1983) — австралийский кардинал.
 
 Нокс, Дэниел (1913—1988) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор Багамских островов (1953—1956).
 Нокс, Кевин (род. 1999) — американский баскетболист.
 Нокс, Майк (род. 1978) — американский рестлер.
 Нокс, Пенелопа Мэри (более известна под фамилией Фицджеральд; 1916—2000) — английская писательница.
 Нокс, Ребекка (род. 1987) — ирландская рестлерша Ребекка Куин, более известная под псевдонимом Ребекка Нокс.
 
 Нокс, Рональд (1888—1957) — английский религиозный деятель и писатель.
 Нокс, Филандер Чейз (1853—1921) — Государственный секретарь США.
 Нокс, Франклин Уильям (1874—1944) — военно-морской министр США.
 Нокс, Эдмунд Арбатнот (1847—1937) — английский церковный деятель, 4-й епископ Манчестера (1903—1921).
 Нокс, Эдмунд Джордж «Валпи» (известный как Э. В. Нокс; 1881—1971) — английский поэт и сатирик, писавший под псевдонимом Эвоэ.

Псевдоним 
 Бель Нокс (настоящее имя — Мириам Уикс; род. 1995) — американская порноактриса.
 Элла Нокс (род. 1993) — американская порноактриса.

См. также 
 Нокса (значения)
 Nox
 Ноксы — вымышленная раса в научно-фантастическом телесериале Звёздные врата: SG-1.
 Ноксы (мн. ч. ноксы) — чёрная гигиеническая прокладка для особых дней и занятий спортом.